Според данни на Централното статистическо бюро броят на живородените в Израел през 2014 година е 176 427, и има 21.5 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според данни на Централното статистическо бюро:

Численост на живородените 
Численост на живородените през годините според данни на Централното статистическо бюро, по окръзи:

Религиозни групи 
Численост на живородените през годините според данни на Централното статистическо бюро, по религиозни групи:

Тотален коефициент на плодовитост

Етнически групи 
Тотален коефициент на плодовитост сред основните етнически групи през годините, според данни на Централното статистическо бюро:

Религиозни групи 
Тотален коефициент на плодовитост сред основните религиозни групи през годините, според данни на Централното статистическо бюро:

Възраст на майката 
Живородени по възраст на майката през годините според данни на Централното статистическо бюро:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Израел

Източници 

Население на Израел
Израел